Бифуркация (от лат. bifurcus, „раздвоен“) е термин, който се използва в много и различни научни дисциплини и обозначава ситуация, в която настъпва качествено изменение по раздвояване на даден обект или процес.

В математиката и информатиката 
Бифуркацията е термин, който може да се използва в математиката и информатиката в различни контексти. Съобразно ситуацията, в математиката терминът е приложим когато някой обект зависи от параметър  (не задължително скаларен) и във всяка околност на някоя стойност  на последния изследваните качества на обекта се оказват различни за всички . Тази стойност  се нарича бифуркационна стойност или точка на бифуркация.
 Бифуркационната теория е теория за равновесните решения на нелинейни диференциални уравнения. В точките на бифуркация възникват множество решения.
 Бифуркационният метод в информатиката включва избор на някакво условие С и елиминирането му от таблицата на решенията като се генерират две подтаблици от решения, отговарящи на случаите, когато С е вярно, или не е. Методът се прилага рекурсивно до всички подтаблици, като в крайна сметка от първоначалната таблица на решенията се извежда дърво на решенията, всеки възел от което представлява условие, поддърветата – подтаблици на решенията, а листата – правила.

В социалните науки 
Терминът бифуркация във философията, икономиката и социологията се ползва предимно като синоним на момент на дестабилизация на социалната или икономическата система. Акцент се поставя върху необратимостта и непрогнозируемостта на процеса след точката на бифуркация.

Източници